é uma holding japonesa formada a partir da fusão da Sega, do ramo de jogos eletrônicos e arcades, com a Sammy Corporation, de pachinko.

História 
Embora anterior à fusão, a Sammy produziu jogos em si e ainda teve uma pequena cadeia de operações de arcade que o negócio foi integrado à Sega. O segmento mais importante da empresa é do segmento de pachinko. No passado 80% dos lucros foram gerados no negócio de pachislot. As empresas ex-capitãs Hokuto no Ken foram estimadas para serem produzidas 630 mil vezes. No entanto, uma mudança nos regulamentos levou à defasagem do aspecto dos jogos de Pachislot e permitiu uma maior flexibilidade na criação de máquinas pachinko de modo que a partir de 2007 o mercado pachislot japonês diminuiu de cerca de dois milhões de máquinas vendidas anualmente para 800 mil em 2009. Embora o mercado de maquinas Pachinko não tenha crescido em termos unitários, máquinas melhores apareceram e os preços aumentaram para 25%. A Sammy conseguiu reconstruir seu segmento tradicionalmente fraco de Pachinko com seu set de lançamento do CR Hokuto no Ken em 2008, uma das máquinas Pachinko mais vendidas do último par de anos e reforçou o segmento com a aquisição da Taiyo Elec. As metas de vendas para o ano fiscal que terminou em março de 2010 são 450.000 Pachinko e 180.000 máquinas de Pachislot.

Ligações externas  
Sega Sammy Holdings Inc. 
Yahoo! - Sega Sammy Holdings Inc. Company Profile

Sega
Empresas fundadas em 2004
Empresas listadas na Bolsa de Valores de Tóquio
Empresas de jogos eletrônicos do Japão
Conglomerados do Japão
Conglomerados de mídia